Pseudomycoderma är ett släkte av svampar. Pseudomycoderma ingår i ordningen Saccharomycetales, klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pseudomycoderma